Чемпіонат Кіпру з футболу 2018—2019 — 80-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Кіпру. Титул чемпіона всьоме поспіль здобув АПОЕЛ.

Клуби

Перший раунд

Турнірна таблиця

Результати

Лідери чемпіонату

Чемпіонський раунд 

Результати

Втішний раунд 

Результати

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Чемпіонат Кіпру на soccerway 
 

2019
Кіпр
Кіпр
2019 на Кіпрі